Nordenstam är ett svenskt efternamn, som i mindre utsträckning inns också i de andra nordiska länderna. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2018 ger följande antal personer med namnet bosatta i
Sverige 199,, i
Norge 19, i
Finland 4 eller färre, samt i
Danmark 2.

Standertskiöld-Nordenstam är ett finskt efternamn från en gren av adelsätten Nordenstam. Finländsk folkbokföring har registrerat 22 personer med detta namn, medräknat utflyttade, och i Sverige var 3 personer  bosatta med namnet bosatta.

Personer med efternamnet Nordenstam
 Allan Nordenstam (1904–1982), jurist, statsråd, överståthållare och landshövding
 Bertil Nordenstam (född 1936), botanist
 Cecilia Nordenstam (född 1979), pokerspelare
 Carl Fredrik Nordenstam  (1720–1768), landshövding, adliga ättens stamfar
 Folke Nordenstam (1908–2006), militär
 Herman Standertskjöld-Nordenstam (1854–1934), finländsk friherre och godsägare
 Johan Mauritz Nordenstam (1802–1882), finländsk friherre, militär och ämbetsman
 Kerstin Nordenstam (1935–2016), språkforskare och genusvetare
 Sara Nordenstam (född 1983), svenskfödd norsk simmare
 Stina Nordenstam (född 1969), sångerska
 Tore Nordenstam (född 1934), svensk filosof verksam i Norge

Se även
 Nordenstam (adelsätt) – en svensk adelsätt
 Nordenstam (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning
 Nordenstams senat, Finlands regeringskansli och högsta domstol 1858–1882
 Nordenstamia, släkte av korgblommiga växter

Källor

Svenska efternamn

fi:Nordenstam
de:Nordenstam